Interlingua (neulateinisch) bedeutet „Zwischensprache, Vermittlersprache“ und bezeichnet:

zwei Plansprachen:
 Latino sine flexione oder Interlingua, entwickelt 1903 von Giuseppe Peano
 Interlingua, entwickelt 1951 von der International Auxiliary Language Association (IALA)
 einen Methode der maschinellen Übersetzung, siehe Maschinelle Übersetzung #Interlingua-Methode
 Interimsprache, eine Zwischenstufe beim Erwerb einer Sprache

Siehe auch:
 Interlingue, ursprünglich Occidental, Plansprache von 1922